Бозсу:

 Бозсу — канал (арык) в Ташкентской области.
 Бозсу — посёлок городского типа в Ташкентской области.
 Бозсу — железнодорожная станция в Ташкентской области.
 Бозсу — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.